Јоукум има више значења:
 Округ Јоукум (Тексас)
 Јоукум (Тексас)